Life Support () — дебютный студийный альбом американской певицы Мэдисон Бир, вышедший 26 февраля 2021 года.

В альбоме Life Support есть 4 сингла — «Good In Goodbye», как лид-сингл, «Selfish», «Baby» и «Boyshit», а также включает в себя 3 рекламных сингла — «Stained Glass», «Blue» и «Everything Happens For a Reason».

Альбом дебютировал на 65 строчке в Billboard 200, а также попал в топ 40 в Великобритании, Канаде и других странах мира.

Трек-лист

Примечания 

Дебютные альбомы 2021 года
Альбомы Epic Records